Phobos, psáno též Fobos, má následující významy:

 Fobos (mytologie) – v řecké a římské mytologii jeden ze synů boha Aréa a Afrodíté a bratr Deima
 Phobos (měsíc) – větší ze dvou měsíců planety Mars
 Program Fobos – označení sovětských kosmických sond